Łubno (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Łubno (Łódź), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łęczycki
 Łubno (Lublin), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Parczewski
 Łubno (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Łubno (Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Łubno (Subkarpaten), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Rzeszowski
 Łubno (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki